Темирбулатовы, (можно встретить разные варианты написания чеч. Тимирбулатовы, башк. Тимербулатовы, тат. Темербулатовы) — фамилия, происходит от плеонастического комплексного имени тюркского происхождения «Тимур - Булат», встречается среди уроженцев Кавказа и Центральной Азии.
 Темирбулатова, Сапияханум Муртузалиевна — учёный даргиновед.
 Тимербулатов, Виль Мамилович — президент ассоциации хирургов Республики Башкортостан.
 Темирбулатов, Серик Габдулаевич — руководитель Аппарата Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Казахстана.